Котельня-Боярская — топоним в Белоруссии:

 Котельня-Боярская — бывшая деревня в Гершонском сельсовете Брестского района Брестской области, с 2007 года — в черте города Бреста.
 Котельня-Боярская — деревня в Клейниковском сельсовете Брестского района Брестской области.